Chartreuse
Chartreuse (liker)
Chartreuse (gorje)
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Velika Kartuzija (La Grande Chartreuse), samostan 
Chartreuse Diffusion, destilerija
La Chartreuse de Parme, roman Marie-Henrija Beylea Stendhala
chartreuse (boja)
samostan Chartreuse de Champmol